Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 148-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 148-as busz (Budapest)
 148-as busz (Budapest, 1978–1995)megszűnt